Huseynov ist der Familienname folgender Personen:

 Sabuhi Huseynov (* 2000), aserbaidschanischer Badmintonspieler
 Javid Huseynov () (* 1988), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Gasan Gusejnov (aserbaidschanische Schreibweise: Həsən Hüseynov; * 1953), russischer Altphilosoph, Kulturhistoriker, Schriftsteller und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hüseynov
 Gusseinow